«Перекрёсток» () — американский музыкальный художественный фильм 1986 года, поставленный режиссёром Уолтером Хиллом. Сюжет навеян легендой o Роберте Джонсоне.

Сюжет 
Начинающий и честолюбивый гитарист Юджин, влюблённый в блюз, старается быть похожим на своих кумиров и стать настоящим блюзменом. Парень узнаёт легенду о потерянной мелодии Роберта Джонсона. Чтобы разыскать её, юноша устраивается уборщиком в дом престарелых, где по его сведениям доживает свой век близкий друг Роберта — Вилли.

В молодости Вилли вышел на тот самый перекрёсток, что и Роберт Джонсон, и заключил сделку с дьяволом: душа в обмен на славу и успех музыканта. Сделки со Стариной Скрэтчем (так зовут дьявола в этом фильме) мало кому удавалось выиграть, и теперь старик хочет попасть на это волшебное место, чтобы вернуть свою душу и обрести покой.

Старик и начинающий музыкант договариваются: юноша помогает Вилли бежать из богадельни и добраться на «перекрёсток» в обмен на обещание сыграть ему ту самую мелодию. Так начинается их нелёгкое путешествие через всю страну. Много испытаний и приключений ждут их на пути.

В ролях 
 Ральф Маччио — Юджин Мартон
 Джо Сенека — Вилли Браун
 Джейми Герц — Фрэнсис
 Роберт Джадд — Старина Скрэтч (Дьявол)
 Стив Вай — Джек Батлер
 Джо Мортон — помощник Скрэтча
 Гретхен Палмер Beautiful — помощница Скрэтча / танцовщица
 Тим Русс — Роберт Джонсон Гай Киллум — Willie at 17 Джон Хенкок — шериф Тилфорд Деннис Липском — Ллойд
 Гарри Кэри-мл. — ''бармен

Примечания

Ссылки 
 Crossroads — Arlen Roth's page about the shooting of the film
 Перекрёсток (1986) или как стать блюзменом — Обзор фильма на сайте RockThisTown.ru

Музыкальные фильмы США
Фильмы-драмы США
Бадди-муви США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1986 года
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о блюзе